Rockers bezeichnet:

 Rockers (Film), jamaikanischer Musikfilm von Theodoros Bafaloukos (1978)
 Rocker (Subkultur), die Angehörigen einer in den 1960er Jahren entstandenen Subkultur
 Cleveland Rockers, ein ehemaliges WNBA-Basketball-Franchise